Wymiarki (gemeente)
 Wymiarki (Lubusz)